GNR peut faire référence à :
 Garde nationale républicaine, une force de sécurité du Portugal ;
 Guns N' Roses, un groupe de hard rock américain ;
 GNR (où GNR signifie Grupo Novo Rock), un groupe de rock portugais ;
 gazole non routier, un type de carburant utilisé en France ;
 gaz naturel renouvelable, un gaz combustible produit à partir de matière renouvelable.